Bathory - banda
 Bathory (álbum)
 Bathory (filme)

Desambiguação